Andreï Sergueïevitch Taratoukhine - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Omsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 1999, il débute avec l'équipe réserve de l'Avangard Omsk dans la Pervaïa Liga, le troisième échelon national. Un an plus tard, il joue son premier match dans la Superliga. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Flames de Calgary en , en . En 2006 après une saison avec le Salavat Ioulaïev Oufa et une autre avec le Lokomotiv Iaroslavl, il part en Amérique du Nord. Il est assigné pendant un an au club-école des Flames, les Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha de la Ligue américaine de hockey. De retour au Salavat, il remporte la Superliga 2008, premier titre de l'histoire du club puis la Coupe Gagarine 2011.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection senior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Avangard Omsk 2|| Pervaïa liga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 1999-2000|| Avangard Omsk 2|| Pervaïa liga|| 27|| 10|| 6|| 16|| 16|| || || || ||
|-
| 1999-2000|| Avangard Omsk|| Superliga|| || || || || || 1|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2000-2001|| Avangard Omsk 2|| Pervaïa liga|| 41|| 19|| 28|| 47|| 69|| || || || ||
|-
| 2001-2002|| Mostovik Kourgan || Vyschaïa liga|| 43|| 14|| 22|| 36|| 28|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| Avangard Omsk 2|| Pervaïa liga|| 15|| 4|| 13|| 17|| 20|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| Avangard Omsk|| Superliga|| 21|| 0|| 1|| 1|| 4|| 7|| 1|| 0|| 1|| 18
|-
| 2003-2004|| Avangard Omsk|| Superliga|| 8|| 0|| 0|| 0|| 4|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2003-2004|| Metchel Tcheliabinsk || Vyschaïa liga || 15|| 3|| 12|| 15|| 12|| 12|| 1|| 4|| 5|| 6
|-
| 2004-2005|| Salavat Ioulaïev Oufa 2|| Pervaïa liga|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || ||
|-
| 2004-2005|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 54|| 7|| 4|| 11|| 73|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 40|| 9|| 15|| 24|| 85|| 11|| 2|| 2|| 4|| 24
|-
| 2006-2007|| Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha|| LAH|| 80|| 17|| 43|| 60|| 80|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 51|| 10|| 16|| 26|| 46|| 16|| 1|| 4|| 5|| 18
|-
| 2008-2009|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL|| 56|| 10|| 21|| 31|| 58|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2009-2010|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL|| 56|| 12|| 15|| 27|| 24|| 16|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 2010-2011|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL|| 40|| 1|| 7|| 8|| 24|| 9|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2011-2012|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 10|| 0|| 1|| 1|| 10|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2012-2013|| Avangard Omsk || KHL || 45|| 2|| 4|| 6|| 22|| 11|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2013-2014|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 50|| 7|| 7|| 14|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Atlant Mytichtchi || KHL || 56|| 12|| 5|| 17|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 3 || 1 || 1 || 2 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Amour Khabarovsk || KHL ||5 || 0 || 0|| 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 30 || 2 || 1 || 3 || 22 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HSC Csíkszereda || Erste Liga || 37 || 8 || 34 || 42 || || 9 || 4 || 7 || 11 ||
|-
| 2017-2018 || HSC Csíkszereda || Liga Națională || 25 || 10 || 19 || 29 || 22 || 8|| 2|| 10|| 12|| 2
|-
| 2018-2019 || HSC Csíkszereda || Erste Liga || 43|| 18|| 25 || 43|| 54|| 13|| 4|| 10|| 14|| 6
|-
| 2018-2019 || HSC Csíkszereda || Liga Națională || 25 || 25 || 28 || 53 || 22 || 7 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 2019-2020 || HSC Csíkszereda || Erste Liga || 44 || 17 || 25 || 42 || 28|| 5|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 2019-2020 || HSC Csíkszereda || Liga Națională || 27|| 17|| 31|| 48|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HSC Csíkszereda || Liga Națională || 12|| 8|| 12|| 20 || 4 || 9|| 7|| 7|| 14|| 12
|-
| 2020-2021 || HSC Csíkszereda || Erste Liga || 23 || 13 || 14 || 27 || || 17|| 4|| 11|| 15|| 
|-
| 2021-2022|| EV Füssen || Oberliga || 11|| 4|| 7|| 11|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HSC Csíkszereda || Erste Liga || 7|| 3|| 4|| 7|| 0|| 14|| 5|| 3|| 8|| 0
|-
| 2021-2022 ||HSC Csíkszereda || Liga Națională || 9|| 9|| 6|| 15|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

|-
| 2001 ||Russie  || CM  || 6|| 2|| 3|| 5|| +4|| 10||  Médaille d'or
|-
| 2002 || Russie Jr.|| CM Jr. || 7|| 0|| 2|| 2|| 0|| 37||  Médaille d'or
|-
| 2003 || Russie Jr.|| CM Jr. || 6|| 2|| 6|| 8|| +7|| 8||  Médaille d'or
|-
| 2006 ||Russie || JO || 5|| 0|| 0|| 0|| -1|| 2||

Références 

Naissance en février 1983
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Metchel Tcheliabinsk
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur des Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du SC Miercurea-Ciuc
Joueur du EV Füssen